Arsen Harutyunyan può riferirsi a:
Arsen Harutyunyan: lottatore armeno
Arsen Harutyunyan: sciatore alpino armeno